Csoma Mihály (1807–1877) tanár
 Csoma Mihály (1943) mezőgazdasági gépészmérnök